Ceciliense – abitanti di Santa Cecília (Paraíba)
Ceciliense – abitanti di Santa Cecília (Santa Catarina)
Ceciliense – abitanti di Santa Cecília do Sul